Noordhoek désigne plusieurs localités :
 Noordhoek (Pays-Bas)
 Noordhoek (Afrique du Sud)